

Geografia
 Saint-Vitte – comune francese del dipartimento dello Cher
 Saint-Vitte-sur-Briance – comune francese del dipartimento dell'Haute-Vienne

Persone
 Filippo Vitte – attore italiano
 Sergej Julievič Vitte – politico russo

Pagine correlate
 Witte

ru:Витте